Фінал Кубка Іспанії з футболу 2016 — футбольний матч, що відбувся 22 травня 2016. У ньому визначився 114 переможець кубку Іспанії.

Переможець зіграв проти чемпіона Іспанії 2015–2016 у матчі за Суперкубок Іспанії з футболу 2016.

Шлях до фіналу

Подробиці

Посилання 
 Фінал 

Фінали кубка Іспанії з футболу
2016 у футболі
Кубок Іспанії
Кубок Іспанії
Травень 2016
2016 в іспанському спорті